I31 ou I-31 peut faire référence à :
 Autres maladies du péricarde, d'après la classification internationale des maladies ;
 I-31, un sous-marin de la Marine impériale japonaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres